Amerikai Egyesült Államok
 Elbe (Washington)

 Németország
 Elbe (Alsó-Szászország)